Агриш има више значења:
  Агриш (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Агриш (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Агриш (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији